Morga puede referirse a:

 Morga, localidad española en la provincia de Vizcaya;  
 el nombre común de la planta Senecio vulgaris; o
 el nombre común de la planta '''''Verbascum pulverulentum.